NGP steht als Abkürzung für:

 Neo Geo Pocket, eine tragbare Spielkonsole von SNK
 Neue Gepanzerte Plattform, ein Fahrgestell der Bundeswehr für Panzer
 Next Generation Portable, Codename der PlayStation Vita

Abkürzung